Le sigle E641 peut désigner:
 E401, numéro E de la leucine, un acide aminé ;
 Route européenne 641 reliant Wörgl à Salzbourg.